Григорий Дмитриев:
 Дмитриев-Нетшин, Григорий Андреевич — русский дворянин, окольничий на службе у московского князя Ивана III.
 Дмитриев, Григорий Константинович (1902—1943) — советский военный деятель, полковник, временно командовал корпусом.
 Дмитриев, Григорий Николаевич — Герой Первой мировой войны. 
 Дмитриев, Григорий Яковлевич (1921—1995) — советский майор, Герой Советского Союза.